Sousloví obecná prospěšnost se používá ve více významech:
 veřejná prospěšnost – činnost právnické osoby, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha
 veřejný blahobyt – též zvaný general welfare, veřejné blaho nebo obecné blaho
 veřejný zájem – orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů
 filantropie – humanisticky motivovaná dobročinnost, darování peněz, zboží, času nebo úsilí, též zvaná lidumilnost

Podobné výrazy 
 obecně prospěšná společnost
 trest obecně prospěšných prací